Canzone d'amore/È finita una stagione – singolo de Le Orme del 1976
 Canzone d'amore – film del 1954 diretto da Giorgio Simonelli
 Canzone d'amore – singolo dei Ricchi e Poveri del 1987
 Canzone d'amore – singolo degli Aeroplanitaliani del 2004, cover de Le Orme